Dix Heures et demie du soir en été, roman de Marguerite Duras (1960)
 Dix Heures et demie du soir en été, film de Jules Dassin (1966)